What’s Twice? (стилизуется как WHAT'S TWICE?) — первый сборник-мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Twice. Он был выпущен исключительно в Японии 24 февраля 2017 года лейблом Warner Music Japan. Состоит из четырех песен, включая три заглавных сингла из The Story Begins, Page Two и Twicecoaster: Lane 1.

История 
What’s Twice? был выпущен 24 февраля 2017 года в качестве рекламы для объявления их японского дебюта в июне 2017 года. Их первый японский альбом #Twice был выпущен 28 июня 2017 года и представляет собой компиляцию японских версий предыдущих корейских синглов.

Коммерческий успех 
#Twice дебютировал, достигнув 2 позиции в чарте альбомов Oricon и был сертифицирован RIAJ, продав более 250 000 физических копий.

Трек-лист

Чарты

Примечания